

La fàbrica Amat-Llopis (Batlló Germans) era un edifici situat al carrer del Marquès de Barberà, 16 del Raval de Barcelona, avui desaparegut. A partir de la documentació existent, és descrit com una construcció característica del  de 255 pams de façana i una profunditat de 13 metres, amb 12 obertures a cada planta, doble il·luminació i suportat per dues línies de pilastres i triples arcades.

Història 
El 1793, l'il·lustrat sabadellenc Jaume Amat i Pont va establir una fàbrica de teixits de cotó i indianes al nou carrer del Marquès de Barberà, i el 1797, conjuntament amb Isidre Mayner, va constituir la societat Amat, Mayner i Cia, sota l'advocació de la Verge de Montserrat i amb un capital de 68.000 lliures barcelonines. El 1802, Mayner va deixar la companyia, que es diria Amat i Cia.

El 1821, Josepa Amat i Miquel, filla d'Antoni Amat i Pont i Anna Maria Miquel i neboda de Jaume Amat, va demanar permís per a obrir-hi un portal tapiat, segons el projecte del mestre de cases Joan Vila. El 1826, el seu marit Josep Francesc Mornau, comerciant i comissari de guerra honorari, va demanar permís per a reobrir-ne 9 finestres i transformar una altra en balcó, d'acord amb el projecte del mateix autor. A més de la fàbrica del Raval, el matrimoni Mornau-Amat havia reunit la propietat dels dos molins drapers de Sabadell, el molí d'en Mornau i el molí de l'Amat, les dues indústries mogudes per la força hidràulica més grans de Catalunya.

El 1830, el nou propietari Josep Antoni Llopis i Ribera, tinent coronel retirat, va demanar permís per a aixecar-hi un segon pis, d'acord amb el projecte del mestre de cases Jaume Millàs, i el 1838 va demanar permís per a aixecar-hi un tercer pis i un petit entresolat, segons el projecte de l'arquitecte acadèmic Josep Casademunt. El 1843, Llopis va reclamar danys i perjudicis del bombardeig de desembre de 1842, presentant els comptes detallats de les reparacions, que pujaven a un total de 1308 rals i 29 maravedís. El vidrier Manuel García va fer la minuta per separat en dues parts de la fàbrica, una ocupada per Jacint Batlló i l’altra per Josep Castells.

El fabricant de teixits Jacint Batlló i Barrera, que hi era instal·lat des del 1836, es va integrar a la raó social Batlló Germans (vegeu nissaga Batlló), que el 1844 hi va instal·lar una màquina de vapor de 20 CV, segons el projecte de l'arquitecte Francesc Daniel Molina.

Amb la introducció de la filatura el 1850, la fàbrica va ser reformada amb la remunta d'un quart pis, segons el projecte del mestre d'obres Narcís Nuet. En aquesta època, la indústria de teixits comptava amb 26 telers senzills, 16 compostos, 64 mecànics i 146 operaris, i la de filats amb 3.960 fusos de mule-jennies, 500 de selfactines i 92 operaris. En un anuari de 1863, és citada com: «Barbará, 16, Fábrica de tejidos é hilados de algodon y blanqueo. Muselinas. Guineas fuertes. Madapolanes. Mariposas. Hamburgos. Cálices. Trafalgares blancos. Mosquiteros pequeños, medianos y grandes, de colores. Sres. Batlló hermanos.»

A la mort de Jacint i Domènec Batlló el 1866, els seus germans Joan i Feliu van endegar el 1868 la construcció d'un gran complex industrial al terme municipal de Les Corts (vegeu Escola Industrial), on van traslladar la producció de filats i teixits, deixant el blanqueig a les instal·lacions del Raval. El 1872 es va presentar un projecte per instal·lar unes noves calderes de blanqueig a la sosa, sota la direcció del mestre d'obres Pere Bruguera. L'Anuario de 1882 hi registra la «fábrica de hilados y almidones» de Batlló i Batlló.

Finalment, l'advocat Manuel Llopis i Ameller va enderrocar els vells edificis entre 1884 i 1886 per construir-hi tres nous blocs d'habitatges (actuals núms. 14, 16 i 16 bis), establint la seva residència al núm. 14 1er. El núm. 16 bis va acollir els tallers del diari La Vanguardia entre els anys 1888 i 1903. En canvi, al núm. 16 ter s'hi va construir un magatzem de planta baixa, on el 2013 es va fer una intervenció arqueològica que va posar al descobert les restes d'unes tines utilitzades per al blanqueig.

Notes

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Can Deu (Sabadell)
 Palau Mornau
 Fàbrica Batlló-Llenas

Edificis de Barcelona desapareguts
Amat
Amat